Nautilus je slovo s několika významy:

Biologie 
 Nautilus (rod) – vědecké jméno rodu mořských hlavonožců z čeledi loděnkovití

Ponorky 
Literární
 Nautilus (Verne) – ponorka kapitána Nema z románu Julese Verna

Skutečné
 Nautilus (1800) – jedna z prvních ponorek zkonstruovaná Američanem R. Fultonem
 HMS Nautilus – britská plavidla a ponorky
 USS Nautilus – jméno několika amerických lodí a ponorek
 USS Nautilus (SSN-571) – první atomová ponorka

Ostatní 
 Nautilus (software) – správce souborů v unixovém prostředí GNOME 
 Nautilus Pompilius – sovětská a ruská rocková skupina
 Motorový vůz 805.9 – vlak provozovaný na Jindřichohradeckých úzkokolejkách, dle futuristického vzhledu přezdívaný Nautilus